Acest articol prezintă transferurile efectuate de echipele care participă în Liga Națională de handbal feminin 2020-2021.

Pentru componența echipelor care participă în Liga Națională de handbal feminin 2020-2021, vedeți:

Transferurile evidențiate cu caractere italice au fost efectuate după începerea sezonului 2020-2021.

<div id="note_1">1) ACS Crișul Chișineu-Criș s-a retras din campionat. Rezultatele din meciurile susținute de ACS Crișul Chișineu-Criș au fost anulate iar contractele încheiate cu sportivele și antrenorii și-au încetat valabilitatea, aceștia putându-se transfera la alte echipe. FRH a decis sancționarea clubului ACS Crișul Chișineu-Criș cu penalitate 10.000 lei.

Note

Legături externe 
ProSport Bursa transferurilor în handbalul feminin
HandbalVolei TRANSFERURI 2020-2021 

Liga Națională de handbal feminin 2020-2021